Харвута — название рек Ямало-Ненецкого автономного округа России:

 Харвута (приток Нгарка-Табъяхи) — в Приуральском районе.
 Харвута (приток Пура) — в Пуровском районе.
 Харвута (приток Шенябеяхи) — в Тазовском районе.
 Харвота (верхний приток Танопчи) — в Приуральском районе.
 Харвота (нижний приток Танопчи) — в Приуральском районе.
 Харвота (приток Ямбуринской) — в Приуральском районе.

См. также 
 Харвутаяха